Andilly puede referirse a: 

 Andilly, comuna francesa de Charente Marítimo.
 Andilly, comuna francesa de Meurthe y Mosela.
 Andilly, comuna francesa de Alta Saboya.
 Andilly, comuna francesa de Valle del Oise.